Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Swedish Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělsko-český pár Anabel Medinaová Garriguesová a Klára Koukalová, které do turnaje nezasáhly. Všechny čtyři nasazené dvojice vypadly ve čtvrtfinále.

Deblovou soutěž vyhrál slovinsko-španělský pár Andreja Klepačová a María Teresa Torrová Florová, jehož členky ve finále hladce zdolaly Britky Jocelyn Raeovou a Ashley Smithovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–1.

Nasazení párů 
  Julia Görgesová /  Katarzyna Piterová (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /  Alicja Rosolská (čtvrtfinále)
  Lara Arruabarrenová /  Sílvia Solerová Espinosová (čtvrtfinále)
  Alexandra Panovová /  Laura Thorpeová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swedish Open 2014